Galeriestraße steht für:

 Galeriestraße (Dresden)
 Galeriestraße (München)
 Galeriestraße (Salzburg)

Siehe auch:
 Galerie (Verkehrsbauwerk)